Кубок России по футболу 2010/2011 годов — российский футбольный турнир среди профессиональных клубов, также в кубке приняли участие пять любительских клубов: «Октан» (Пермь), «Подолье» (Московская область), «Кооператор» (Вичуга), «Динамо» (Бийск) и ШВСМ (Якутск). Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1/512 финала. Первая стадия турнира стартовала 14 апреля 2010 года. Финальный матч прошёл 22 мая 2011 года. «Алания» получила право выступать в Лиге Европы 2011/12 как финалист, так как обладатель кубка ЦСКА обеспечил себе место в Лиге чемпионов УЕФА 2011—2012.

Регламент 
На всех этапах победители пар определяются по результату одного матча. Если Матч за Кубок России закончится в основное время вничью, то назначается дополнительное время (два дополнительных тайма по 15 минут каждый, без перерыва), но если и в дополнительное время не выявится победитель, то он определяется в серии 11-метровых ударов.

Соревнование состоит из трех этапов:
 первый этап — до 1/64 финала включительно;
 второй этап — матчи 1/32 финала 1 июля;
 третий этап — с 1/16 финала по финальный матч включительно 14-15 июля.

В матчах первого этапа хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием. В 1/32 финала хозяева полей определяются жребием (команды клубов Первого дивизиона проводят матчи на выезде, если на этой стадии встречаются с командами клубов Второго дивизиона и ЛФК). На стадии 1/16 финала команды клубов Премьер-лиги проводят матчи в гостях. В матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием (при этом отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала).

1/512 финала

Юг

1/256 финала

Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/128 финала

Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/64 финала

Запад

Центр

Юг

Урал-Поволжье

Восток

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала 

«Сатурн» отказался от участия в соревнованиях, клубу было засчитано техническое поражение, «Алания» прошла в полуфинал.

1/2 финала

Финал 

 «Алания» вышла в финал розыгрыша, не забив и не пропустив ни одного гола.
 Жерьбьёвка по определению хозяина поля в матче 1/4 финала между «Аланией» и «Сатурном» проводилась уже после того, как «Сатурн» отказался от участия в соревнованиях; так как номинальным хозяином поля в 1/4 финала была определена «Алания», в матче 1/2 финала между «Ростовом» и «Аланией» хозяин поля — «Ростов» — был определён без жеребьёвки.

Примечания

Ссылки 
 На сайте footballfacts.ru
 «футбол» № 16/2011 стр. 4, 5, 6

Кубок России по футболу
Футбол в России в 2010 году
Футбол в России в 2011 году